Hohn am Berg ist der Name folgender Orte:
 Hohn am Berg (Schlüsselfeld), Stadtteil von Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg, Oberfranken
 Hohnsberg (Geiselwind), Ortsteil von Geiselwind im Landkreis Kitzingen, Unterfranken